TEKT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 418 амінокислот, а молекулярна маса — 48 283.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки